Albert Verlinde, Nederlands theaterproducent en presentator
 Erik Verlinde, Nederlands natuurkundige en hoogleraar
 Frank Verlinde, Belgisch politicus
 Guy Verlinde, Belgisch bluesmuzikant
 Henk Verlinde, Belgisch politicus
 Herman Verlinde, Nederlands natuurkundige en hoogleraar
 Koen Verlinde, Belgisch atleet
 Wim Verlinde, Belgisch syndicalist en vakbondsbestuurder, voorzitter van de KWB

Zie ook 
 Verlinden (doorverwijspagina)